USS Porter ha sido el nombre utilizado por un total de cinco buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria del comodoro David Porter, o a la de su hijo, el almirante David Dixon Porter.

 El primer  fue un buque torpedero, que fue botado en el año 1896, que permaneció activo durante la Guerra hispano-estadounidense, y que fue desguazado en el año 1912.
 El segundo  fue un destructor perteneciente a la clase Tucker, que fue dado de alta en el año 1916, y sirvió durante la Primera Guerra Mundial, hasta que fue dado de baja en 1922, fecha en la que fue trasferido al Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos como CG-7, tras retornar a la armada en el año 1934, fue dado de baja y posteriormente desguazado.
 El tercer  fue un destructor, líder de su clase, fue dado de alta en 1936, y participó en acciones de combate durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue hundido en combate el 26 de octubre de 1942, posiblemente, por el submarino japonés I-12.
 El cuarto  fue un destructor perteneciente a la clase Fletcher]] que fue dado de alta en 1944, y de baja en 1953.
 El quinto  es un destructor perteneciente a la clase Arleigh Burke que fue dado de alta en 1999, y que permanece en servicio activo.

Otra nave, con nombre similar:
 El USS William D. Porter (DD-579), destructor de la clase Fletcher, dado de alta en 1942 y hundido en combate en 1945.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos